Seznam divizij z zaporedno številko 95.

Seznam 
 Pehotne
 95. pehotna divizija (ZDA)
 95. ljudskogrenadirska divizija (Wehrmacht)

Glej tudi